Gora Shegakhpir är ett berg i Armenien. Det ligger i den norra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Jerevan. Toppen på Gora Shegakhpir är  meter över havet, eller  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt Gora Shegakhpir är huvudsakligen kuperad, men norrut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Lejan Lerr,  meter över havet,  kilometer nordväst om Gora Shegakhpir. Närmaste större samhälle är Odzun,  kilometer nordost om Gora Shegakhpir.

Trakten runt Gora Shegakhpir består till största delen av jordbruksmark. Runt Gora Shegakhpir är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Lori
Berg i Armenien 2000 meter över havet eller högre